Колонија Дијесисеис де Септијембре има више значења:

 Колонија Дијесисеис де Септијембре (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Дијесисеис де Септијембре (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику